Plaatsen in de Verenigde Staten:
Dunkirk (Indiana)
Dunkirk (Maryland)
Dunkirk (New York)
Dunkirk (Ohio)

Overige:
Dunkirk (1958), een film van Leslie Norman
Dunkirk (2017), een film van Christopher Nolan
Dunkirk (album), een soundtrackalbum van de film van Christopher Nolan
Duinkerke (Engels: Dunkirk), een stad in Frankrijk